La línea 713 es una línea de transporte suburbano, la cual une Montevideo con el balneario Jaureguiberry ubicado en el departamento de Canelones. El destino de ida es Jaureguiberry y el destino de vuelta es Montevideo.

Esta línea es operada desde sus inicios por la empresa COPSA. A diferencia de la línea 712, esta línea es la única suburbana que no pertenece al STM, debido a que parte desde la terminal Tres Cruces.

Creación 
En el año 1992 se inauguró la Terminal Río Branco y con ella muchas líneas de transporte suburbanos, las cuales se caracterizan por ser operadas entre Montevideo y Canelones sin embargo, las líneas de mayor distancia debieron ser ¨removidas¨ a la Terminal Tres Cruces, inaugurada dos años después. Es así como desde sus inicios, esta línea (junto con las líneas 713 y 9C) pertenecieron a COPSA Este, una división de la misma empresa, la cual se encarga desde entonces de operar desde dicha terminal con el sistema tradicional del resto de las líneas, con la diferencia que este tipo de líneas poseen una denominación y se consideran suburbanas. Desde 2020 COPSA pasa al sistema STM, sin embargo la división COPSA Este no lo hace, ya que continua rigiendo en Tres Cruces de forma aparte. En ese mismo año se realizó la eliminación de la línea 9C y el traslado de la linea 712 a la terminal Rio Branco, la línea 713 conserva su punto de partida y sin dejar de ser atendida por el local de COPSA Este en tres cruces, por lo cual su condición de línea no cambió, siendo una línea mas de dicha terminal.

Referencias 

Líneas de ómnibus suburbanas de Montevideo

Enlaces externos 

 https://www.copsa.com.uy
 https://horariosurufacil.com.uy/copsa-este/
 https://es.scribd.com/document/430987144/Horarios-713
 https://www.gub.uy/ministerio-transporte-obras-publicas/institucional/informacion-gestion/servicios-transporte-pasajeros-lineas-712-713-copsa
 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Usuarios-de-lineas-712-y-713-de-Copsa-se-movilizaran-por-fallas-y-carencias-de-servicio-uc789740